Ени Дашкенд () — село в Бардинском районе Азербайджана. Находится в Равнинном Карабахе.

Численность населения — 2586 человек.

География 
Расстояние до районного центра — 10 км.

История 
Населённый пункт основан в 1950-х годах XX века вынужденными переселенцами из села Дашкенд.

Инфраструктура 
В селе есть средние школы, детский сад, клуб и кинотеатр.

Примечания

Ссылки 

  
 Wikimapia

Населённые пункты Бардинского района